Петерсберг може бити:

 Петерсберг (Зале-Холцланд), општина у округу Зале-Холцланд, у њемачкој покрајини Тирингија.
 Петерсберг (Залекрајс), општина у округу Зале, у њемачкој покрајини Саксонија-Анхалт.
 Петерсберг (Хесен), општина у округу Фулда, у њемачкој покрајини Хесен.
 Петерсберг (Палатинат), општина у округу Југозападни Палатинат, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.